La Patrie hat folgende Bedeutungen:

 La Patrie (Québec), Gemeinde in der kanadischen Provinz Québec
Kloster La Patrie, daselbst
 La Patrie (kanadische Zeitung), eine ehemalige kanadische Zeitung
 La Patrie (französische Zeitung), eine ehemalige französische Zeitung
 Autel de la Patrie, Monument in Thionville, Frankreich